Юрий Алашеев:
 Алашеев, Юрий Олегович (род. 1971) — председатель совета директоров группы компаний «Агама».
 Алашеев, Юрий Тимофеевич (1923—1959) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Примечания